Evelina – nome proprio di persona italiano femminile
 Evelina – cantante finlandese
 Evelina – romanzo di Frances Fanny Burney